Médaille commémorative de l'expédition de Chine peut faire référence à :
 la médaille commémorative de l'expédition de Chine, une décoration militaire française du Second Empire ;
 la médaille commémorative de l'expédition de Chine, une décoration militaire française du .